Рулет може да се односи на:

 Рулет, игра
 Рулет (филм)
 Рулет (Пенсилванија)